Ice Hockey – videogioco del 1981 per Atari 2600
 Ice Hockey – videogioco del 1988 per NES
 Ice Hockey – videogioco del 1989 per Amiga